Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2009./10. je četvrti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Čađavica - Čađavica
 Ombla - Dubrovnik
 Polet Baranja - Karanac
 Osijek - Osijek
 Rijeka Jackpot - Rijeka
 Viktorija - Slavonski Brod
 Agram - Zagreb
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio

Liga za prvaka 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Liga za ostanak 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Druga liga

Centar Osijek

Centar Split

Centar Varaždin

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2010/2011, Zagreb, 2011.
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2009./10.
 soccerway.com, 1. HNL za žene 2009./10.

2009-10
ž-p